It's Only Make Believe è un singolo del cantante statunitense Conway Twitty, pubblicato nel 1958. Il brano è stato scritto dallo stesso artista insieme a Jack Nance e prodotto da Jim Vienneau.

Tracce 
Lato A
It's Only Make Believe
Lato B
I'll Try

Cover 
 Nel 1970 Glen Campbell ha registrato il brano per l'album The Glen Campbell Goodtime Album. 
 Nello stesso anno la canzone è stata pubblicata come cover da Lynn Anderson nell'album Rose Garden.
 Mina nell'album Baby Gate (1974).
 I Misfits hanno registrato la canzone per il loro album del 2003 Project 1950, intitolandola Only Make Believe.
 Nel 1998 Brian May ha registrato il brano con altri musicisti, incidendolo come b-side del singolo Why Don't We Try Again.
 Clay Aiken ha inciso la sua cover per l'album Tried and True (2010).

Collegamenti esterni 
 

Singoli natalizi al numero uno della Official Singles Chart